Ivor Roberts (1925-1999) – brytyjski aktor
 Ivor Roberts (ur. 1946) – brytyjski dyplomata